Dead Ringers est une série télévisée américaine prévue pour le  sur Prime Video, basée sur le film de 1988 Faux-semblants de David Cronenberg.

Synopsis

Distribution

Acteurs principaux 

 Rachel Weisz : Elliot et Beverly Mantle
 Michael Chernus : Tom
  : Greta
 Britne Oldford : Genevieve

Acteurs secondaires 

 Jeremy Shamos : Joseph
 Jennifer Ehle : Rebecca
 Emily Meade : Susan

Production

Notes et références

Liens externes 

Série télévisée créée en 2023
Série télévisée américaine des années 2020
Série télévisée de Prime Video